Швейцарская Суперлига — сильнейшая лига Швейцарии по футболу. В ней участвуют футбольные клубы не только из Швейцарии, но также из Лихтенштейна, так как там не проводится собственного чемпионата (только турнир за Кубок Лихтенштейна).

История 
Футбольные турниры начали проводиться в Швейцарии с конца XIX века. Федерация футбола Швейцарии была основана в 1895 году, а уже через два года прошёл первый национальный турнир, победителем которого стал «Грассхоппер». Он одержал победу в финальном турнире, в котором приняли участие победители региональных турниров страны. Такой формат проведения чемпионата оставался неизменным до тридцатых годов, когда было принято решение разделить команды на дивизионы, выделив одну Национальную лигу. В первые переходные сезоны победитель второго по силе дивизиона получал возможность сразиться за звание чемпиона. Этой возможностью в 1932 году воспользовалась «Лозанна». Первый полноценный турнир под названием Национальная лига А стартовал в сезоне 1933/1934.
На протяжении 70 лет неоднократно менялся количественный состав участников чемпионата и формат проведения турнира. Так, к примеру, в последние годы перед реформой 2003 года практиковалась схема с разделением участников на группы после регулярного чемпионата: клубы, занявшие верхние места в таблице определяли чемпиона и участников еврокубков, а клубы из нижней части таблицы в турнире с командами из второго по классу дивизиона выясняли, кто на следующий сезон будет выступать в элитном классе, а кого ждёт Национальная лига Б.

Запуск Суперлиги 
Лига была реформирована в 2003 году. Было принято решение о сокращении количества участников элитного дивизиона до 10 команд с форматом игр в четыре круга. Каждая команда Суперлиги обязана была ввести в эксплуатацию стадион, отвечающий современным требованиям в срок до 2010 года. В то же время у лиги появился серьёзный титульный спонсор — Raiffeisen Group. В июле 2021 года было объявлено о смене титульного спонсора: отныне им стал другой крупный банковский конгломерат Credit Suisse.

Формат проведения 
В чемпионате участвуют 10 команд. Команды играют в четыре круга. Проводится по системе «осень-весна» с зимним перерывом. В соответствии с позицией в таблице коэффициентов УЕФА на 2022 год, в еврокубках участвуют 3 команды. Команда, занявшая 1-е место, начинает с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, команды, занявшие 2-е и 3-е места, участвуют в Лиге конференций. Также завоевание кубка Швейцарии даёт право выступать в Лиге Европы; если кубок завоевала команда, пробившаяся в Лигу Чемпионов, то право на участие в Лиге Европы даётся команде, находящейся за пределами 3-го места в турнирной таблице. В конце игрового сезона, команда, занявшая последнее, 10 место, в таблице переводится в Челлендж-лигу, соответственно команда, занявшая 1-е место в Челлендж-Лиге переводится в Суперлигу.
 По состоянию на 28/04/2022.

 …
 12  Чемпионат Украины по футболу
 13  Чемпионат Бельгии по футболу
 14  Чемпионат Швейцарии по футболу
 15  Чемпионат Греции по футболу
 16  Чемпионат Чехии по футболу
 …

Победители

Рекорды клубов

Лучшие бомбардиры и ассистенты 

Бомбардиры

Ассистенты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Швейцария